Rietmusch was een buurtschap in de voormalige Ambachtsheerlijkheid Zaamslag nu de gemeente Terneuzen in de Nederlandse provincie Zeeland. De buurtschap bestond uit drie huisjes in de Zaamslagpolder ten noorden van Zaamslag en ten zuidwesten van Reuzenhoek. De naam Rietmusch betekent Rietgors. Hoewel de buurtschap nu gesloopt is zijn de toegangswegen naar de plek van de buurtschap vanaf de Reuzenhoeksedijk en de Molenweg nog als boerenpad in gebruik. 

Geografie van Terneuzen
Verdwenen plaats in Zeeland